Сборная Латвии по биатлону представляет Латвию на международных турнирах по биатлону. Управляется Латвийской федерацией биатлона. В состав сборной входят мужская и женская команды.

Тренерский штаб 

 Илмарс Брицис — главный тренер сборной Латвии по биатлону

Сборные (сезон 2020/2021)

Женская сборная

Мужская сборная

Достижения 
 Самым известным латвийским биатлонистом является Илмарс Брицис — единственный латвийский «стреляющий лыжник», выигрывавший медали чемпионатов мира. Также он участвовал в шести Олимпийских играх, высшим достижением на которых у него было 4-е место в пасьюте (гонке преследования) на Играх 2006 года в Турине.
 Олег Малюхинс — первый и единственный латвийский биатлонист, выигрывавший этап Кубка мира. Это произошло в спринте в канадском Вал-Картье в сезоне 1998/1999.
 Среди женщин наиболее титулованной латвийской биатлонисткой является Мадара Лидума — призёр Чемпионата Европы по летнему биатлону, попадавшая на Олимпиаде 2006 в Турине в «десятку» сильнейших.
 Среди действующих спортсменов наиболее сильным является Андрей Расторгуев. Он является одним из самых быстрых биатлонистов последних лет. Несколько раз он останавливался в шаге от пьедестала почета на этапах Кубка мира.

Латвия
Биатлон в Латвии
Биатлон